Les Parias est le douzième tome de la série de bande dessinée Louis la Guigne. 

 Scénario : Frank Giroud
 Dessins : Jean-Paul Dethorey
 Couleurs : Julie Carle

Synopsis
Afin d'aider ses amis détenus dans un camp de réfugiés espagnols, Louis reprend la route pour retrouver un camion d'or.

Publication

Éditeurs
 Glénat (Collection Vécu) (1996 - première édition) 
 Glénat (Collection Vécu) (1996) 

Louis la Guigne